Abomination puede referirse a:
 The Abomination (‘La abominación’), novela de Robert Swindells.
 The Abomination (‘La abominación’), novela de Paul Golding.
 Abomination: The Nemesis Project, un juego de computadora.